Варга () је старо мађарско презиме које је произашло из заната које је везано за прераду коже и производњу обуће од коже.

Сродна презимена у другим језицима 

Сродна презимена са истим значењем (особа која ради са кожом) у другим језицима: (Енг.: Shoemaker); (Нем.: Schuhmacher, Schuster); (Шпа.: Vargas, Zapata).

Порекло презимена Варга 

Сама реч је угро−финско порекла и први пут је забележена 1387. године у значењу кројач обуће. Претходно су ову врсту посла, заната, обављали тимари (). Тимари су сами прерађивали сировину, кожу, за израду обуће коју су правили. Тимшо () је хемикалија, со, за прераду коже по којој су тимари добили име. У 14. веку се кожа остављала у њеној природној браон боји, међутим са продирањем моде са запада у 16. веку почиње се са бојењем коже и варге праве разноврснији асортиман производа у не само у употребном већ и у естетском смислу, разнобојне. Појавом османлијског царства у Панонској низији и карпатском басену, појавила се и нова врста обуће и заната, производња чизама, тако да је у употребу ушла нова реч произвођач чизама, чизмар (). Варгама је у том периоду остало право да праве само опанке () од коже.

У средњем веку занат је био веома цењен и није свако могао да се бави било којим занатом, већ је морао да добије званичну дозволу од власти, и еснафа, па је тек тада могао да се бави одређеним занимањем, а уједно да плаћа порез и да буде заштићен од нелојалне конкуренције.
 
У 18. веку, одласком Османлија из Мађарске и појавом Аустроугарске, варге су се поделиле на мађарске и немачке варге.

Такозване мађарске варге су и даље израђивали опанке, чизме и простију обућу за којом је полако престала потражња и тако да је овај занат изумро средином деветнаестог века и од тога је остало само презиме.

Такозване немачке варге су израђивали финији обућу западног стила, мушку, женску, са пертлама, потпетицама, папуче итд. Тако да су у 19. веку прерасле у данашње обућаре, шустере.

Распрострањеност 

Презиме Варга је распрострањено у Мађарској, Војводини и Ердељу, такође у Канадским провинцијама Онтарио и Саскачеван, у Јужно Америчким државама као што су (Бразил, Аргентина, Чиле, Перу, Мексико...) и Аустралији, где је велики број породица са овим презименом емигрирало током 19. и 20. века. Такође се мора нагласити да је у доста случајева, током времена, презиме Варга прерасло у Варгас, нарочито у Јужној Америци.

Познате личности 
 Звонко Варга (Zvonko Varga)− (Југославија и Србија). Бивши играч ФК Партизана, FK Лијежа и репрезентативац Југославије. Играо је фудбал од 1976. до 1997. године.
 Золтан Варга (фудбалер) (Zoltán Varga)−(Мађарска), Играч ФК Ференцвароша, и репрезентативац Мађарске између 1970. и 1980. године.
 Станислав Варга (Stanislav Varga)− (Словачка), Играч ФК Селтика из Глазгова, и репрезентативац Словачке.
 Велимир Варга (Velimir Varga)− (Словенија), Играч НК Домжале, сада у ФК Шарлерои, Белгија (R. Charleroi S.C. Belgia)
 Золтан Варга (Zoltán Varga)−(Мађарска) Шахиста интернационалног ранга
 Жолт Варга (Zsolt Varga)− (Мађарска) и бивши Репрезентативац Мађарске у ватерполу
 Тибор Варга (Tibor Varga)− (Мађарска и Швајцарска) Виолиниста, оснивач неколико музичких школа у Швајцарској,...
 Јан Варга (Ján Varga)− (Словачка) Програмер, познат по раду на програмима за Нетскејп комуникацију Мозила и Фајерфокс (Mozilla and Firefox at Netscape Communications Corporation). Додао је (SQL) потпору за Мозила базне кодове. Један од директора Мозиле за Европу.
 Еуген Самуилович Варга (Eugen Samuilovich Varga) (1879.−1964)− (Мађарска и Совјетски Савез) Економиста, политиколог, бивши министар финансија...
 Алберто Варгас (Alberto Vargas),(1896—1982) — Сликар (Pin Up)

Спољашње везе 
 Цртежи и слике обућара у средњем веку  

Мађарска презимена